Bei den XXV. Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurden erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele Wettbewerbe im Badminton ausgetragen, je ein Einzel und Doppel für Männer und Frauen.

Herreneinzel 

Finalrunde

Herrendoppel

Finalrunde

Dameneinzel

Finalrunde

Damendoppel

Finalrunde

Medaillenspiegel

Weblinks 
Resultate